NGC 5031 (другие обозначения — MCG -3-34-24, PGC 46006) — галактика в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

5031
Дева (созвездие)